La princesa Alejandra,  duquesa de Fife (Alexandra Victoria Louise Alberta Edwina, nacida Duff, y más tarde la princesa Arturo de Connaught; Richmond, 17 de mayo de 1891-Londres, 26 de febrero de 1959) fue miembro de la familia real británica, nieta del rey Eduardo VII. La princesa Alejandra y su hermana menor, Maud, tuvieron la distinción de ser las únicas dos mujeres en ostentar el tratamiento de alteza más el título de princesa del Reino Unido, siendo estas descendientes de un soberano británico por línea materna (tres nietas en línea materna de la reina Victoria ostentaron el título de alteza, aunque mantuvieron el tratamiento desde su nacimiento: la princesa Elena Victoria de Schleswig-Holstein, la princesa María Luisa de Schleswig-Holstein y la princesa Victoria Eugenia de Battenberg).

Linaje y primeros años 
El padre de Alejandra era Alexander Duff,  duque de Fife (1849-1912), hijo del V conde de Fife y de su esposa lady Agnes Hay. Después de haber sucedido a su padre como VI conde de Fife, Alexander Duff fue ascendido a duque de Fife y marqués de Macduff en la Nobleza del Reino Unido, dos días después de su matrimonio en 1889 con la princesa Luisa de Gales, hija mayor de Alberto Eduardo, príncipe de Gales (más tarde el rey Eduardo VII) y Alejandra de Dinamarca. La princesa Luisa en consecuencia se convirtió en duquesa de Fife.

Alejandra nació en East Sheen Lodge, Richmond, el 17 de mayo de 1891. Cuando se hizo evidente que era poco probable que la pareja tuviera un hijo varón, la reina Victoria nombró a Alexander duque de Fife y conde de Macduff en la Nobleza del Reino Unido en 1900, dando al segundo ducado de Fife un apartado especial, en tema de sucesión, para las hijas del duque (ella y Maud, su hermana menor) y para la descendencia masculina de estas.

Como bisnieta en línea materna del monarca británico (la reina Victoria), Alejandra no tenía derecho al título de princesa de Gran Bretaña o al tratamiento de alteza real. En cambio, fue titulada lady Alejandra Duff, como hija de un duque. Fue quinta en la línea de sucesión en el momento de su nacimiento.

Princesa Alejandra 

El 5 de noviembre de 1905, el rey Eduardo VII declaró a su hija princesa real. Se ordenó además en boletín del rey de armas de la Jarretera que lady Alejandra Duff y su hermana lady Maud Duff asumirían el tratamiento de Alteza mas el título de princesa británica con precedencia después de todos los miembros de la Familia Real Británica que ostentaran el tratamiento de Alteza Real. A partir de ese momento fue llamada Su Alteza la princesa Alejandra de Fife, no por su padre (un duque), sino por la voluntad de un soberano (su abuelo).

Duquesa de Fife 
En diciembre de 1911, la familia Fife naufragó en las costas de Marruecos. A pesar de que resultó ileso, el padre de Alejandra cayó enfermo de pleuresía, probablemente contraída a consecuencia del naufragio. Él murió en Asuán, Egipto, el 22 de enero de 1912 y la princesa Alejandra le sucedió en el Ducado de Fife, convirtiéndose en duquesa de Fife y condesa de Macduff por derecho propio.

Matrimonio 
El 15 de octubre de 1913, la princesa Alejandra se casó con el príncipe Arturo de Connaught en la Capilla Real, Palacio de St. James, Londres. El príncipe Arturo de Connaught era el único hijo del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, séptimo hijo de la reina Victoria y del príncipe Alberto, y por tanto hermano menor de su abuelo, el rey Eduardo VII. Como tal, Alejandra y Arturo eran tío y sobrina en segundo grado.

Después de su matrimonio, Alejandra fue llamada S. A. R. la princesa Arturo de Connaught, duquesa de Fife. De ahí se siguió la tradición de que una mujer tomara el tratamiento y el título de su esposo.

Con su esposo, Alejandra llevó a cabo deberes reales en nombre de su tío, el rey Jorge V, y después en nombre de su primo, el rey Jorge VI. También se desempeñó como consejera de Estado de 1937 a 1944.

Últimos años 
Durante la Primera Guerra Mundial, la princesa Arturo de Connaught se desempeñó como enfermera en el Hospital St. Mary en Paddington. Cuando el príncipe Arturo fue designado gobernador general de la Unión Sudafricana en 1920, ella lo acompañó a Pretoria, trabajando en hospitales locales. Al regreso de la pareja al Reino Unido, continuó llevando a cabo deberes reales. Falleció en su casa cerca de Primrose Hill, Londres en 1959 y fue enterrada en la Capilla de Mar Lodge.

Su único hijo y heredero al Ducado de Fife, Alastair Windsor, murió en Ottawa en 1943, un año después de suceder a su abuelo paterno como II duque de Connaught y Strathearn. Cuando la princesa Arturo de Connaught murió, el Ducado de Fife paso a su sobrino, lord Carnegie, único hijo de su difunta hermana, la princesa Maud, condesa de Southesk.

Títulos y estilos 
 17 de mayo de 1891 - 9 de noviembre de 1905: Lady Alejandra Duff
 9 de noviembre de 1905 - 29 de enero de 1912: Su Alteza la princesa Alejandra
 29 de enero de 1912 - 15 de octubre de 1913: Su Alteza la princesa Alejandra, duquesa de Fife
 15 de octubre de 1913 - 26 de febrero de 1959: Su Alteza Real la princesa Arturo de Connaught, duquesa de Fife

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Ronald Allison y Sarah Riddell, eds., The Royal Encyclopedia (Londres: Macmillan, 1991), ISBN 0-333-53810-2
 Marlene A. Eilers, Queen Victoria's Descendants (Nueva York: Atlantic International Publishing, 1987), ISBN 91-630-5964-9
 Alison Weir, Britain's Royal Families: the Complete Genealogy, edición revisada (Londres: Pimlico, 1996), ISBN 0-7126-4286-2

Miembros de la Real Cruz Roja
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Nacidos en Londres
Duquesas del Reino Unido
Hijas de duques del Reino Unido
Fife, Alexandra
Princesas británicas por casamiento
Fallecidos en Londres